Valentí Gómez-Oliver (Barcelona, 1947) és poeta i escriptor català.

Biografia 
Valentí Gómez i Oliver és professor universitari, crític literari i traductor. Va estudiar al Lycée Français i és llicenciat en Filosofia i Lletres. Va cursar estudis al Centro Sperimentale di Cinematografia (cinema i televisió) amb Roberto Rossellini. Professor jubilat (2003) de Lingua e Letteratura Spagnola a l'Università degli Studi Roma III (Departament de Literatura Comparada). Exsecretari de l'Associació “ Catalans a Roma”. Col·laborador habitual a la premsa. Fundador i adés president d'honor de l'Observatori Europeu de la Televisió Infantil (OETI).Portaveu de l'Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales (OCTA) Des de 2007 és Cavaliere della Repubblica Italiana (OMRI).

Ha publicat poesia, novel·la, assaig, articles, traduccions, crítica literària, guions audiovisuals, llibret per a una
òpera: "Joc de Mans". La seva obra ha estat traduïda en bona part a nombroses llengües.

Obra

Poesia 
 , 1985 (bibliòfil, amb R. Herreros)
  1985 (bibliòfil, amb R. Herreros)
 Selva Endins, Empúries (amb pròleg de Miquel Batllori i colofó de Pere Gimferrer), 1993; 
 , 1996 (bibliòfil,amb textos i fotografies de Marga Clark i poemes i dibuixos de V.G.i O.); 
  (bibliòfil, Diàleg entre Roma i Nova York: textos poètics en castellà de M.Clark i en català de V. G. i O.), 1996; 
 XLIX Sonets d'amor (i contracant amorós), Edicions 62-Empúries, 1997,1998 (2ª edi.), 2009 (3ª edic); 
 , 1997 (bibliòfil, amb Albert Ràfols-Casamada); 
 La realitat poètica (Un any voltant pel món)/La realidad poética (Un año alrededor del mundo), Empúries, 2000; 
 Or verd, Empúries-Edicions 62, 2005
 , Edicions Ianuae Mundi, 2016, (bibliòfil,plaquette, sèrie Minor 1)
 Retaule de Nova York, Ara llibres, 2017
 Retablo de Nueva York, Huerga y Fierro Editores, 2017, colección SIGNOS; edición bilingüe, (traducción al castellano de Manuel López Vázquez)
 Quadro di New York, LietoColle editore, 2019 (traducció a l' italià de Yorick Gomez Gane)
 New York Tableaux, Pinyon-Publishing, USA, 2021 (traducció a l'anglès de Keith Adams & Amanda Adams)
  (textos poètics i dibuixos; bibliòfil, en premsa 2023)

Prosa 
 Roma, Destino, 1986, 1987(2ª edic),1988 (3ª edic.); 
 Sherit en el país de los faraones /Xerit al país dels faraons (cuentos/contes) amb Boris de Rachewiltz), Destino, 1989
 Miscel·lània entron de l'obra del pare Batllori, AAVV, Publicacions de la Generalitat de Catalunya, 1991 
 La novel·la L'Occhio del Faraone (amb Boris de Rachewiltz), Newton Compton, 1991,(escrita en italià)
 El Ojo del Faraón, Edhasa, 1993, 1993 (2ª edi.), 1994 (3ª edic); 2009 (edi. butxaca); Círculo de Lectores, 1994; Salvat; Plaza &Janés; RBA, 2006, 2009; (traduïda al castellà per l'autor)
 L'Ull del Faraó, Empúriés, 1993, 1994 (2a), (traduïda al català per l'autor)
 L'occhio del Faraone traduïda, entre d'altres al danès, alemany, portuguès, japonès…
 Roma, paseos por la eternidad, Apóstrofe, 2001, 2002 (2ª edic), 2003 (1a reedició) 
 Invocacions (amb Miquel de Palol), Ara Llibres, 2007; 
 Julio Lafuente: Vision Architecture, Barcelona, ACTAR, 2007; 
 Invocaciones (amb Miquel de Palol), Ediciones Península, 2008; (traducció al castellà de Justo Navarro) 
 Roma, passeig per l'eternitat, Edicions 62 , 2011; (butxaca, en prensa)

Assaig 
 Antologia della poesia spagnola (castigliana, catalana, galega, basca) a cura de Rosa Rossi i V.G.iO., Amadeus Edizioni, 1996, 2000 (2a); 
 Il Duende: teoria e giuoco, de Federico García Lorca a cura de VGiO, edició bilingüe, Semar Editore, 1996, 1998(2ª); 1999(3ª) 
 Miquel Batllori: Quatre estacions del saber (coordinador i presentador). Textos de: Amador Vega, Marià Carbonell i Buades, Josep Maria Benítez i Riera, Borja de Riquer i Permanyer; Residència d'Investigadors-CSIC, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2001
 31 jesuitas se confiesan (amb Josep Maria Benítez), Ediciones Península, 2003 
 31 jesuïtes es confessen (amb Josep Maria Benítez) Empúries, 2003; 
 Oculto pero invisible: Voces femeninas  (coordinador). Textos de: Eulàlia Lledó, Marga Clark, Marta Llorente, Victoria Cirlot; Residència d’Investigadors- CSIC, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2007 
 El Ángel, la Musa y el Duende: tres voces poéticas (coordinador). Textos de Marga Clark, María Elena Martínez Abascal, Mariana Colomer; Residència d’Investigadors- CSIC, Generalitat de Catalunya, 40, Barcelona, 2015 
 Teresa de Ávila, Biografía de una escritora, Rosa Rossi; (prefacio), Editorial Trotta, Madrid, 2015 
 Eros Negro, Costumbres sexuales en África desde la prehistoria hasta nuestros días, Boris de Rachewiltz (prefacio con Ferran Iniesta  i Vernet), Edicions Bellaterra, 2017, Biblioteca de Estudios Africanos / 27
 Confesiones de jesuitas, (amb Josep M. Benítez),Libelista, 2019 ( Edició digital, veure: https://www.libelista.com/confesiones-de-jesuitas )

Articles 
·"Roma nelle diverse letterature “spagnole”, STUDI ROMANI, 1987

“Aforismos de la luz”, Nuova Arnica Editrice, 1993

“El papel de la Cultura en el Futuro”, LETRAS DE DEUSTO, 1993

“Criat amb dos parlars, ser català”, AISPI, 1996

“Joan Brossa: un poeta ètic i polifacètic”, AISPI,1999

“De la E a la Z: Elémire Zolla, un estudioso de los místicos y algo más”, pròleg del primer volum de Los Místicos de Occidente, (4 vol) de Elémire Zolla, Paidós, 2000

“Salvador Espriu: la novetat”, Università Orientale di Napoli, 2001;

“Elémire Zolla: la levedad refulgente de un aura silenciosa”, a E. Zolla,La Nube del Telar, Barcelona, Paidós, 2002

“Arte y trascendencia: unos paseos romanos” en el llibre homenatge a Juan Plazaola, SI, Arte y Cristianismo, 2007, Universidad de Deusto, San Sebastián

“José Luís Giménez-Frontín: el amigo de la sinécdoque” a Atreverse a Saber. Antología Poética y Homenaje a José Luís Giménez-Frontín, Diputación Provincial de Málaga, 2010

“Roma, domus mundi: una esperienza vitale” a Sotto il cielo di Roma, Roma, Allegorein, 2011

“The girl is blue and refuses to sing…”, (catàleg de l'exposició del pintor Steve Clark), The West Broadway Gallery Space in New York City, Febrer 2011

“Las 12 fatigas de Hércules: un itinerario vital”, Primera Conferència “Marqués de Bradomín”, Reial Acadèmia d’Espanya a Roma, nov. 2011 (en premsa)

Molts articles de crítica literària al diari LA VANGUARDIA de Barcelona al llarg dels darrers anys: www.lavanguardia.es

Recentment al  diari ARA (www.ara.cat)

Des de 1998 nombrosos articles dedicats a l’alfabetització mediàtica (“media literacy”), veure www.oeti.org;

Des de 204 nombrosos articles i treballs sobre la "media literacy". Veure l'OCTA: www.octa.es

Des de 2020 participa al blog  https://masticadores.com/category/vidas-paralela

Traduccions 
Pier Paolo Pasolini, Las Bellas Banderas, Planeta

Elémire Zolla, Auras (1995); Las Tres Vías, La amante invisible, La Nube del Telar (2002) Paidós (entre altres obres del mateix autor, totes originals en italià)

El Libro de los muertos de los antiuguos egipcios (versió italiana de l'egiptòleg Boris de Rachewiltz del papir de Torí), Destino, 1989

Benvenuto Cellini, Vida (de l'original italià), Galaxia Gutemberg-Círculo de Lectores, 1988; Alianza Editorial (butxaca) 1999; 2006; 2018

Gianrico Carofiglio, Testigo involuntario, Ediciones Umbriel (de l'italià) 2007

Lucio Mariani, Búsqueda de la Sombra, Huerga & Fierro (de l'italià) 2008

Música 
Escriu el "libreto" d'una òpera de cambra JOC DE MANS, ensems amb el compositor de l'òpera, Alberto García Demestres. Es va estrenar a la ciutat de Mòdena i va guanyar el segon premi al Festival de Chicago (2007). És una obra destinada a la reflexió per part dels infants, els joves i els adults sobre el món de les pantalles i les noves tecnologies.

Editat un disc OR VERD, 2014,(Discmedi) lletra de l'autor basada en el seu poemari Or Verd, Edicions62-Empúries,(2005); música d'Ivan Santa & Jack tarradellas. Intèrprets, entre d'altres, Rosalia, judit Nedermann.

Editat un disc NEW YORK TABLEAUX, 2019 (Discmedi) , lletra de l'autor, basada en el seu poemari Retaule de Nova York/Retablo de Nueva York (Ara llibres & Huerga& Fierro) (2017) , música d'Ivan Santa. Els intèrprets són Sara Sambola i Pere Martínez

Enllaços externs 
 Web Oficial

Poetes barcelonins contemporanis en català
Escriptors barcelonins contemporanis en català